I20 ou i20 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 I-20, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Médecine 
 Angine de poitrine, d'après la classification internationale des maladies.

Transports

Automobile 
 Hyundai i20, une automobile du constructeur coréen Hyundai.

Autoroute 
  Interstate 20, une autoroute américaine reliant Kent à Florence.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres